KBV est un sigle qui peut désigner :
 , virus cachemirien de l'abeille.

KBV est un code qui peut désigner :
 aéroport de Krabi, un aéroport thaïlandais, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports